

Pessoas
Olney Cazarré
Olney Botelho
Olney São Paulo
Olney Springs

Localidades
Olney (Illinois)
Olney (Maryland)
Olney (Texas)

Outros
Lesões de Olney

Desambiguação